F42 peut faire référence à :
 Autoroute française F42, ancienne dénomination d’un tronçon de l’ autoroute A40 ;
 Trouble obsessionnel compulsif, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres